Název Sumgait může znamenat:

 Sumgait (město) – město v Ázerbájdžánu
 Sumgait (řeka) – řeka v Ázerbájdžánu